Ludwig VI. von Hessen-Darmstadt (* 25. Januar 1630 in Darmstadt; † 24. April 1678 ebenda) war von 1661 bis zu seinem Tode Landgraf von Hessen-Darmstadt.

Leben 
Ludwig war der älteste Sohn des Landgrafen Georg II. von Hessen-Darmstadt (1605–1661) aus dessen Ehe mit Sophie Eleonore (1609–1671), Tochter des Kurfürsten Johann Georg I. von Sachsen. Nach dem Tod seines Vaters wurde er 1661 Landgraf von Hessen-Darmstadt.

1661 wurde er durch Herzog Wilhelm IV. von Sachsen-Weimar in die Fruchtbringende Gesellschaft aufgenommen. Ihm wurde als Gesellschaftsname der Unerschrockene verliehen und als Motto vor Hitz und Kälte. Als Emblem wurde ihm Holzmangold zugedacht. Im Köthener Gesellschaftsbuch findet sich Landgraf Ludwigs Eintrag unter der Nr. 774. In der Gesellschaft wurde er ein enger Freund des Herzogs Friedrich I. von Sachsen-Gotha, dessen Schwester er 1666 heiratete, und betätigte sich auch schriftstellerisch. Nach dem Tod seiner ersten Frau verfasste er zahlreiche Gedichte.

1669 ließ er ein Gestüt in Wembach einrichten und stattete das landgräfliche Gut zu Wembach 1671 mit Jagd- sowie Lusthaus aus, Landgraf Ludwig VI. verweilte gerne in Wembach und nutzte das Hofgut zur Erholung. Das Gut war so ausgebaut, dass der Landgraf es jederzeit als Residenz nutzen konnte. Leiter dieser Arbeiten am Hofgut zu Wembach war der aus Füssen stammende Maurer Thomas Kraft.

Er berief den Theologen und Pietisten Johann Winckler als Pfarrer nach Homburg und bestellte Wolfgang Carl Briegel zu seinem Hofkapellmeister. Durch seinen Ankauf der Bibliothek des Johann Michael Moscherosch wurde die Schloss- und Hofbibliothek Darmstadt eigentlich begründet. Er erwarb 1662 endgültig die Herrschaft Eberstadt mit Burg Frankenstein. Im selben Jahr ließ er den Glockenbau im Darmstädter Schloss errichten.

Im Alter von 48 Jahren starb Landgraf Ludwig VI. von Hessen-Darmstadt am 24. April 1678 in Darmstadt. In seinem Testament hatte er seine zweite Frau zur Regentin bestimmt und ihr zwei adelige und zwei gelehrte Räte beigesetzt.

Ehen und Nachkommen 

Am 24. November 1650 heiratete Ludwig VI. Maria Elisabeth von Schleswig-Holstein-Gottorf (1634–1665), Tochter von Friedrich III. von Schleswig-Holstein-Gottorf. Sie hatten zusammen acht Kinder:
 Magdalene Sybille (1652–1712) ⚭ 1673 Herzog Wilhelm Ludwig von Württemberg (1647–1677)
 Sophie Eleonore (*/† 1653)
 Georg (1654–1655), Erbprinz
 Marie Elisabeth (1656–1715) ⚭ 1676 Herzog Heinrich von Sachsen-Römhild (1650–1710)
 Auguste Magdalene (1657–1674)
 Ludwig VII. (1658–1678), Landgraf von Hessen-Darmstadt (1678)
 Friedrich (1659–1676)
 Sophie Marie (1661–1712) ⚭ 1681 Herzog Christian von Sachsen-Eisenberg (1653–1707)

Seit dem 5. Dezember 1666 war Ludwig VI. verheiratet mit Elisabeth Dorothea von Sachsen-Gotha-Altenburg (1640–1709), Tochter von Ernst I. von Sachsen-Gotha-Altenburg. Sie hatten zusammen acht Kinder:
 Ernst Ludwig (1667–1739), Landgraf von Hessen-Darmstadt (1678–1739)
⚭ 1. 1687 Prinzessin Dorothea Charlotte von Brandenburg-Ansbach (1661–1705)
⚭ 2. (morg.) 1727 Luise Sophie von Spiegel, Gräfin von Epstein (1690–1751)
 Georg (1669–1705), kaiserlicher Feldmarschall, Vizekönig von Katalonien
 Sophia Louisa (1670–1758) ⚭ 1688 Fürst Albrecht Ernst II. von Oettingen-Oettingen (1669–1731)
 Philipp (1671–1736), kaiserlicher Feldmarschall und Gouverneur von Mantua
⚭ 1693 Prinzessin Marie Therese von Croy (1673–1714)
 Johann (1672–1673)
 Heinrich (1674–1741), kaiserlicher Offizier
 Elisabeth Dorothea (1676–1721) ⚭ 1700 Landgraf Friedrich III. Jakob von Hessen-Homburg (1673–1746)
 Friedrich (1677–1708), Domherr zu Köln und Breslau, russischer Feldmarschall
⚭ 1704 Petronella von Stockmans (1677–1751)

Vorfahren

Literatur 
 Arenfeldt, Martin Kohlrausch, Xenia von Tippelskirch, Regina Schulte: Der Körper der Königin S. 145
 Pauline Puppel: Die Regentin S. 107
 Konrad Kretschmer: Historische Geographie von Mitteleuropa S. 508
 Hoch-Fürstlich-Hessischer Tugend- und Ehren-Tempel: u.a. Huldigungstexte – Darmstadt, 1685 ff. Digitalisat

Weblinks 

 http://fabian.sub.uni-goettingen.de/fabian?Hessische_Landes-_Und_Hochschulbibliothek_(Darmstadt)

Einzelnachweise 

Landgraf (Hessen-Darmstadt)
Mitglied der Fruchtbringenden Gesellschaft
Familienmitglied des Hauses Hessen (Linie Darmstadt)
Geboren 1630
Gestorben 1678
Mann
Georg II. (Hessen-Darmstadt)